Серхио Контерас Пардо (, известный также как Коке; 27 апреля 1983, Малага) — испанский футболист, нападающий.

Карьера 
Начинал футбольную карьеру в клубе «Малага» из своего родного города. Коке прошёл путь от юниорской до основной команды, в которой дебютировал в сезоне 2002/03 и провёл 6 матчей, забив один гол. Однако на следующий после своего дебюта сезон он снова был отправлен во вторую команду «Малаги».

После года в кантере, Коке перебрался в марсельский «Олимпик» из Франции, так как клубу нужна была замена покинувшему команду Дмитрию Сычёву. В своём первом французском сезоне игрок провёл десять матчей и не забил ни одного мяча. В следующем сезоне он улучшил свою статистику, забив 5 голов в 24 матчах. В своём третьем сезоне за этот клуб он проиграл конкуренцию Мамаду Ньянгу и Тофилье Молиде и провёл всего девять матчей, забив один гол.

Зимой 2006 года Коке на правах аренды перешёл в португальский «Спортинг», где практически не играл, несмотря на дубль в ворота «Жил Висенте».

Появление в «Олимпике» Джибриля Сиссе лишило Коке всех шансов на попадание в состав, и в августе 2006 года он подписал трёхлетний контракт с греческим «Арисом». Тогда в клубе было много испанских игроков, и Коке быстро там освоился. В дебютном сезоне игрок внёс существенный в завоевание «Арисом» четвёртого места, забив десять голов. В сезоне 2007/08 он забил ещё десять мячей, прибавив к ним и гол «Црвене звезде» в матче Кубка УЕФА. В июле 2008 года Коке подписал новый пятилетний контракт и получил должность вице-капитана. В последующих сезонах он несколько раз выводил команду в качестве капитана.

В апреле 2011 года Коке перешёл в американское «Хьюстон Динамо». Дебютировал в клубе 29 апреля в матче против «Ди Си Юнайтед» (4:1). 21 мая в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2) забил свой первый гол в MLS. Однако футболист не смог закрепиться в команде и в конце мая расторг контракт.

В сентябре игрок вернулся в Испанию, подписав контракт с новичком Примеры «Райо Вальекано». 23 октября дебютировал в команде, забив на 88-й минуте гол с пенальти «Бетису». Но игрок был недоволен редким попаданием в состав и в январе расторг контракт.

В январе Коке на правах свободного агента перешёл в азербайджанский «Баку».

Достижения 
 Победитель Кубка Интертото: 2005

Личная жизнь 

В Греции, в свободное от футбола время, занимался баскетболом и провёл несколько игр в составе баскетбольного «Ариса».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Райо Вальекано»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Ян»
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»